

Patronymes 
Mikhaliov (masculin ; ) ou Mikhaliova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Mikhaliov (1978-), joueur de hockey sur glace biélorusse.
 Sergueï Mikhaliov (1947-2015), joueur et entraîneur de hockey sur glace russe.
 Vassili Mikhaliov (1917-2006), pilote de chasse soviétique.
Patronyme russe